Антилевський () — російське, білоруське прізвище. Відомі носії:
 Антилевський Дмитро Сергійович — білоруський футболіст
 Антилевський Олексій Сергійович — білоруський футболіст

Білоруські прізвища
Російські прізвища